Isla Observatorio puede referirse a:

 Isla Observatorio (Argentina) en el archipiélago de Año Nuevo; 
 Isla Observatorio (Chile) en el archipiélago de Chiloé;
 Isla Observatorio (Antártida) en el archipiélago Melchior.